

GA 

 GAA – Guamal, Colombie
  GAB – Gabbs Airport, NV, États-Unis
 GAC – Gracias, Honduras
  GAD – Gadsden Municipal Airport, AL, États-Unis
 GAE – Aéroport de Gabès-Matmata, Tunisie
 GAF – Aéroport international de Gafsa-Ksar, Gafsa, Tunisie
  GAG – Gage Airport, OK, États-Unis
  GAH – Gayndah, Queensland, Australie
  GAI – Gaithersburg (Comté de Montgomery), MD, États-Unis
 GAJ – Yamagata, Honshu, Japon
  GAK – Gakona, AK, États-Unis
  GAL – Galena Airport, AK, États-Unis
  GAM – Gambell Airport, AK, États-Unis
 GAN – Aéroport international de Gan, Maldives
 GAO – Guantánamo (Los Canos), Cuba
 GAP – Gusap, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 GAQ – Gao, Mali
 GAR – Garaina, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 GAS – Garissa, Kenya
 GAT – Aérodrome de Gap-Tallard, France
 GAU – Guwahati, Inde
 GAV – Île de Gag airport, Îles Raja Ampat, Indonésie
 GAW – Gangaw, Birmanie
 GAX – Gamba, Gabon
 GAY – Aéroport de Gaya, Gaya, Inde
  GAZ – Globe-San Carlos, AZ, États-Unis

GB 

 GBA – Big Bay, Vanuatu
 GBB – Gara Djebilet, Algérie
 GBC – Gasuke, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GBD – Great Bend Municipal Airport, KS, États-Unis
 GBE – Aéroport international de Gaborone (Sir Seretse Khama), Botswana
 GBF – Negarbo, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GBG – Galesburg Municipal Airport, IL, États-Unis
  GBH – Galbraith Lake Airport, AK, États-Unis
 GBI – Grand Bahama Island, Bahamas
 GBJ – Aérodrome de Marie-Galante, Guadeloupe
 GBK – Gbangbatok, Sierra Leone
  GBL – Goulburn Island, Northern Territory, Australie
 GBM – Garbaharey, Somalie
  GBN – Gila Bend (Air Force Auxiliary), AZ, États-Unis
  GBO – Greensboro (Baltimore), MD, États-Unis
  GBP – Gamboola, Queensland, Australie
  GBR – Great Barrington Airport, MA, États-Unis
 GBS – Port Fitzroy, Nouvelle-Zélande
 GBU – Khashm el Girba, Soudan
  GBV – Gibb River, Western Australia, Australie
 GBY – Galkayo, Somalie
 GBZ – Great Barrier Island, Nouvelle-Zélande

GC 

 GCA – Guacamayas, Colombie
  GCC – Gillette-Campbell County Airport, WY, États-Unis
 GCI – Aéroport de Guernesey, îles Anglo-Normandes, Royaume-Uni
 GCJ – Johannesburg (Grand Central), Afrique du Sud
  GCK – Garden City Regional Airport, KS, États-Unis
 GCM – Owen Roberts Intl, Grande Ile Caimans
  GCN – Grand Canyon National Park Airport, AZ, États-Unis
  GCT – Guthrie Center (Regional Airport), IA, États-Unis
  GCY – Greeneville Municipal Airport, TN, États-Unis

GD 

 GDA – Gounda, République centrafricaine
  GDC – Greenville (Donaldson Center), SC, États-Unis
  GDD – Gordon Downs, Western Australia, Australie
 GDE – Gode, Éthiopie
  GDH – Golden Horn Lodge Seaplane Base, AK, États-Unis
 GDI – Gordil, République centrafricaine
 GDJ – Gandajika, République démocratique du Congo
 GDL – Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla), Mexique
  GDM – Gardner Municipal Airport, MA, États-Unis
 GDN – Gdan'sk (Rebiechowo), Pologne
 GDO – Guasqualito, Venezuela
  GDP – Comté de Guadalupe (Texas), États-Unis
 GDQ – Gondar, Éthiopie
 GDT – Grand Turk, Turks & Caicos
  GDV – Glendive (Dawson Community), MT, États-Unis
  GDW – Gladwin (Charles C. Zettel), MI, États-Unis
 GDX – Magadan, Russie
  GDY – Grundy Municipal Airport, VA, États-Unis

GE 

 GEA – Nouméa Aéroport de Magenta, Nouvelle-Calédonie
 GEB – Île de Gebe airport, Moluques, Indonésie
 GEC – Gecitkale, Chypre
  GED – Georgetown (Sussex County Airport), DE, États-Unis
 GEF – Geva, Îles Salomon
  GEG – Spokane International Airport, WA, États-Unis
 GEI – Green Isle, Îles Salomon
  GEK – Ganes Creek, AK, États-Unis
 GEL – Santo Angelo, RS, Brésil
 GEN – Oslo (Gardermoen), Norvège
 GEO – Georgetown (Timehri), Guyana
 GER – Nueva Gerona, Cuba
 GES – General Santos, Mindanao, Philippines
  GET – Geraldton, Western Australia, Australie
  GEU – Glendale Municipal Airport, AZ, États-Unis
 GEV – Gallivare, Suède
 GEW – Gewoya, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GEX – Geelong, Victoria, Australie
  GEY – Greybull (South Big Horn Countyt), WY, États-Unis

GF 

  GFA – Great Falls (Air Force Base), MT, États-Unis
  GFB – Togiak Fish, AK, États-Unis
  GFD – Greenfield (Pope Field), IN, États-Unis
  GFE – Grenfell, New South Wales, Australie
  GFF – Griffith, New South Wales, Australie
  GFK – Grand Forks International Airport, ND, États-Unis
  GFL – Glens Falls (Warren County Airport), NY, États-Unis
  GFN – Grafton, New South Wales, Australie
 GFO – Bartica, Guyana
 GFR – Granville-Mont-Saint-Michel, France
 GFY – Grootfontein, Namibia
  GFZ – Greenfield Municipal Airport, IA, États-Unis

GG 

 GGC – Lumbala, Angola
  GGD – Gregory Downs, Queensland, Australie
  GGE – Georgetown County Airport, SC), États-Unis
  GGF – Grant Municipal Airport, NE, États-Unis
  GGG – Longview (Gregg County Airport), TX, États-Unis
  GGI – Grinnell Regional Airport, IA, États-Unis
 GGL – Gilgal, Colombie
 GGN – Gagnoa, Côte d’Ivoire
 GGO – Guiglo, Côte d’Ivoire
  GGP – Logansport Municipal Airport, IN, États-Unis
 GGR – Garde, Somalie
 GGS – Gobernador dos Gregores, Argentine
 GGT – George Town, Exuma, Bahamas
  GGW – Glasgow International Airport, MT, États-Unis

GH 

 GHA – Ghardaia (Noumerate), Algérie
 GHB – Governors Harbour, Eleuthera, Bahamas
 GHC – Great Harbour Cay, Berry, Bahamas
 GHD – Ghimbi, Éthiopie
 GHE – Garachine, Panama
 GHK – Gush Katif, Israël
  GHL – Garden Hill, MB, Canada
  GHM – Centerville Municipal Airport, TN, États-Unis
 GHN – Guanghan, Chine
 GHT – Ghat, Libye
 GHU – Gualeguaychu, Argentine

GI 
 GIB – Aéroport de Gibraltar (North Front), Gibraltar
  GIC – Boigu Island, Queensland, Australie
 GID – Gitenga, Burundi
  GIF – Winter Haven (Gilbert Airport), FL, États-Unis
 GIG – Rio de Janeiro (Galeao), RJ, Brésil
 GII – Siguiri, Guinea
 GIL – Gilgit, Pakistan
 GIM – Miele Mimbale, Gabon
 GIO – Geilo, Norvège
 GIR – Giradot, Colombie
 GIS – Gisborne, Nouvelle-Zélande
 GIT – Geita, Tanzanie
 GIY – , Afrique du Sud
 GIZ – Gizan, Arabie saoudite

GJ 

 GJA – Guanaja Island, Honduras
 GJL – Aéroport Ferhat Abbas, Jijel, Algérie
 GJM – Guajara-Mirim, RO, Brésil
 GJN – Jounieh, Liban
 GJR – Reykjarnes (Gjogur), Islande
  GJT – Grand Junction (Walker Field), CO, États-Unis

GK 

 GKA – Goroka, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GKE – Geilenkirchen, Allemagne
 GKH – Gorkha, Népal
  GKL – Great Keppel Island, Queensland, Australie
  GKN – Gulkana Airport, AK, États-Unis
 GKO – Kongoboumba, Gabon
  GKT – Gatlinburg-Pigeon Forge Airport, TN, États-Unis

GL 

 GLA – Aéroport international de Glasgow, Scotland, Royaume-Uni
 GLC – Geladi, Éthiopie
  GLD – Goodland (Renner Field), KS, États-Unis
  GLE – Gainesville Municipal Airport, TX, États-Unis
 GLF – Golfito, Costa Rica
  GLG – Glengyle, Queensland, Australie
  GLH – Greenville Municipal Airport, MS, États-Unis
  GLI – Glen Innes, New South Wales, Australie
 GLK – Galcaio, Somalie
 GLL – Goll, Norvège
  GLM – Glenormiston, Australie
 GLN – Goulimime, Maroc
 GLO – Gloucester, England, Royaume-Uni
 GLP – Gulgubip, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GLQ – Glennallen (Brenwicks Airport), AK, États-Unis
  GLR – Gaylord (Otsego County Airport), MI, États-Unis
  GLS – Galveston (Scholes Field), TX, États-Unis
  GLT – Gladstone, Queensland, Australie
  GLV – Golovin Airport, AK, États-Unis
  GLW – Glasgow Municipal Airport, KY, États-Unis
 GLX – Galela, Indonésie
  GLY – Mt. Goldworthy, Western Australia, Australie

GM 

 GMA – Gemana, République démocratique du Congo
 GMB – Gambela, Éthiopie
 GMC – Guerima, Colombie
 GME – Gomel, Belarus
 GMI – Gasmata Island, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 GMM – Gamboma, République du Congo
 GMN – Greymouth, Nouvelle-Zélande
 GMP – Séoul-Gimpo, Corée du Sud
 GMR – Mangareva Totegegie, îles Gambier, Polynésie française
 GMS – Guimaraes, MA, Brésil
  GMT – Granite Mountain, AK, États-Unis
  GMU – Greenville Downtown Airport, SC, États-Unis
  GMY – Rheindahlen, Allemagne

GN 

 GNA – Grodna, Belarus
 GNB – Aéroport International de Grenoble-Isère, France
 GND – Aéroport de Pointe Salines, Grenade
 GNE – Ghent (St. Denijs-Westrem), Belgique
  GNG – Gooding Municipal Airport, ID, États-Unis
 GNI – Île Verte, Taïwan
 GNJ – Genjem, Indonésie
 GNM – Guanambi, BA, Brésil
 GNN – Ghinnir, Éthiopie
 GNO – Pointe Saline, Grenada
 GNR – General Roca, Argentine
 GNS – Gunungsitoli, Indonésie
  GNT – Grants-Milan Municipal Airport, NM, États-Unis
  GNU – Goodnews Bay, AK, États-Unis
  GNV – Aéroport régional de Gainesville, Floride, États-Unis
  GNY – Granby (Grand County Airport), CO, États-Unis
 GNZ – Ghanzi, Botswana

GO 

 GOA – Genes (Cristoforo Colombo), Italie
 GOB – Goba, Éthiopie
 GOC – Gora, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 GOE – Gonaila, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GOF – San Angelo (Goodfellow AFB), TX, États-Unis
 GOH – Aéroport de Nuuk, Nuuk, Groenland
 GOI – Goa, Inde
 GOJ – Nizhniy Novgorod (Sormavo), Russie
  GOK – Guthrie Municipal Airport, OK, États-Unis
  GOL – Gold Beach Municipal Airport, OR, États-Unis
 GOM – Aéroport international de Goma, Goma, République démocratique du Congo
  GON – Groton (New London), CT, États-Unis
  GOO – Goondiwindi, Queensland, Australie
 GOP – Gorakhpur, Inde
 GOQ – Golmud, Chine
 GOR – Gore, Éthiopie
  GOS – Gosford, New South Wales, Australie
 GOT – Göteborg (Landvetter) airport, Suède
 GOU – Garoua, Cameroun
  GOV – Nhulunbuy (Gove), Northern Territory, Australie
  GOW – Garrow Lake, Canada
 GOY – Gal Oya, Sri Lanka (Sri Lanka, ehem. Ceylon)
 GOZ – Gorna (Orechovis), Bulgaria

GP 

 GPA – Araxos, Patras, Grèce
 GPB – Guarapuava, PR, Brésil
 GPI – Guapi, Colombie
 GPL – Guapiles, Costa Rica
  GPN – Garden Point, Northern Territory, Australie
 GPO – General Pico, Argentine
 GPS – Aéroport Seymour, Galapagos Islands, Équateur
  GPT – Aéroport international de Gulfport-Biloxi, MS, États-Unis
  GPZ – Grand Rapids, Minnesota, États-Unis

GQ 

 GQJ – Machrihanish (RAF Station), Scotland, Royaume-Uni
  GQQ – Galion Municipal Airport, OH, États-Unis

GR 

 GRA – Gamarra, Colombie
  GRB – Aéroport International Austin Straubel, Green Bay, WI, États-Unis
 GRC – Grand Cess, Liberia
  GRD – aéroport du comté de Greenwood, SC, États-Unis
  GRE – Aéroport de Greenville, IL, États-Unis
  GRF – Gray Army Air Field, Tacoma, WA, États-Unis
 GRG – Gardêz, Afghanistan
 GRH – Garuahi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GRI – Grand Island, NE, États-Unis
 GRJ – Aéroport de George, Afrique du Sud
  GRK – Robert Gray AAF, Killeen, TX, États-Unis
 GRL – Garasa, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GRM – Aéroport du comté de Cook, Grand Marais, Minnesota, États-Unis
  GRN – Aéroport municipal de Gordon, Gordon (Nebraska), États-Unis
 GRO – Aéroport de Gérone-Costa Brava, Espagne
 GRP – Gurupi, Brésil
 GRQ – Aéroport Groningue Eelde, Groningue, Pays-Bas
  GRR – Aéroport international Gerald R. Ford, Grand Rapids (Michigan), États-Unis
 GRS – Grosseto, Italie
 GRT – Gujrat, Pakistan
 GRU – São Paulo Guarulhos, Brésil
 GRV – Tchétchénie, Grozny, Russie
 GRW – Graciosa, Açores, Portugal
 GRX – Grenade (Espagne)
 GRY – Aéroport de Grímsey, Islande
 GRZ – Thalerhof, Graz, Austriche

GS 

 GSA – Long Paisa, Sabah, Malaisie
  GSB – Goldsboro (Seymour Johnson AFB), NC, États-Unis
  GSC – Gascoyne Junction, W. Australie, Australie
 GSE – Göteborg (Save), Suède
  GSG – Glasgow Industrial Airport, MT, États-Unis
  GSH – Goshen Municipal Airport, IN), États-Unis
 GSI – Guadalcanal, Îles Salomon
 GSM - Aéroport international de Qechm, Iran
  GSN – Mount Gunson, South Australia, Australie
  GSO – Greensboro (Piedmont Triad In'l), NC, États-Unis
  GSP – Greer (Greenville-Spartanburg), SC, États-Unis
 GSQ – Sharq Al-Owainat Airport, Égypte
 GSR – Gardo, Puntland, Somalie
 GSS – , Afrique du Sud
  GST – Gustavus Airport, AK, États-Unis
 GSU – Gedaref, Soudan
  GSW – Fort Worth (Greater Southwest), TX, États-Unis
 GSY – Grimsby, England, Royaume-Uni

GT 

 GTB – Genting, Malaisie
 GTC – Green Turtle Cay, Bahamas
  GTE – Groote Eylandt, Northern Territory, Australie
  GTF – Great Falls International Airport, MT, États-Unis
  GTG – Grantsburg Municipal Airport, WI, États-Unis
 GTK – Sungei Takai, Malaisie
 GTN – Mount Cook (Glentan), Nouvelle-Zélande
 GTO – Gorontalo, Indonésie
  GTR – Columbus (Golden Triangle Regional), MS, États-Unis
  GTS – Granites, Territoire du Nord, Australie
  GTT – Georgetown, Queensland, Australie
 GTW – Gottwaldov, Slovakia
  GTY – Gettysburg, PA, États-Unis

GU 

 GUA – Aéroport international La Aurora (Guatemala ville), Guatemala
 GUB – Guerrero Negro, Mexique
  GUC – Gunnison County Airport, CO, États-Unis
 GUD – Goundam, Mali
  GUF – Gulf Shores (Jack Edwards Airport), AL, États-Unis
 GUG – Guari, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GUH – Gunnedah, Nouvelle Galle du Sud, Australie
 GUI – Guiria, Venezuela
 GUJ – Guaratingueta, SP, Brésil
  GUL – Goulburn, Nouvelle Galle du Sud, Australie
 GUM – Aéroport international Antonio-B.-Won-Pat de Guam, Guam
  GUN – Gunter Air Force Base (Montgomery), AL, États-Unis
 GUO – Gualaco, Honduras
  GUP – Aéroport municipal de Gallup, NM, États-Unis
 GUQ – Guanare, Venezuela
 GUR – Aérodrome de Gurney, Alotau, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GUS – Grissom Air Force Base, Peru, Indiana, États-Unis
  GUT – Guetersloh, Allemagne
 GUU – Grundarfjordur (Bakki), Islande
 GUV – Mougulu, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 GUW – Atyraou, Kazakhstan
 GUX – Guna, Inde
  GUY – Guymon Municipal Airport, OK, États-Unis

GV 

 GVA – Geneva International Airport (Genève-Cointrin), Suisse
 GVD – Andravida, Grèce
  GVE – Gordonsville Municipal Airport, VA, États-Unis
 GVI – Green River, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  GVL – Gainesville (Lee Gilmer), GA, États-Unis
  GVP – Greenvale, Queensland, Australie
 GVR – Governador Valadares, MG, Brésil
  GVT – Greenville (Majors Airport), TX, États-Unis
  GVW – Grandview (Richards-Gebaur), MO, États-Unis
 GVX – Gavle, Suède

GW 

 GWA – Gwa Burma, Birmanie
 GWD – Gwadar, Pakistan
 GWE – Gweru, Zimbabwe
 GWL – Gwalior, Inde
  GWO – Greenwood-Leflore Airport, MS, États-Unis
  GWR – Gwinner Airport-Roger Melroe Field, ND, États-Unis
  GWS – Glenwood Springs Municipal Airport, CO, États-Unis
  GWT – Westerland, Sylt Island, Allemagne
  GWV – Glendale Fokker Field, WV, États-Unis
  GWW – Berlin (RAF Gatow), Allemagne
 GWY – Galway - Cammore, Irlande

GX 

 GXF – Seiyun, Yémen
 GXG – Negage, Angola
 GXH – Mildenhall (Naval Air Facility), England, Royaume-Uni
 GXQ – Coyhaique, Chili
 GXX – Yagoua, Cameroun
  GXY – Greeley-Weld County Airport, CO, États-Unis

GY 

 GYA – Guayaramerin, Bolivie
 GYD – Aéroport international Heydar Aliyev de Bakou; anciennement : Bina, BAK), Azerbaïdjan
 GYE – Aéroport international José Joaquín de Olmedo, Guayaquil (Simon Bolivar), Équateur
 GYI – Gisenyi, Rwanda
 GYM – Guaymas (General Jose Maria Yanez), Mexique
 GYN – Goiania, GO, Brésil
  GYP – Gympie, Queensland, Australie
  GYR – Phoenix-Goodyear Municipal Airport, AZ, États-Unis
  GYY – Aéroport international de Gary/Chicago, IN, États-Unis

GZ 

 GZA – Aéroport international Yasser Arafat, Bande de Gaza
 GZI – Ghazni, Afghanistan
 GZM – Gozo, Malta
 GZO – Gizo, Îles Salomon
  GZS – Pulaski (Abernathy Field), TN, États-Unis
 GZT – Gaziantep, Turquie

G